Хеја Харарит (, 20. септембар 1931 — 3. фебруар 2021) била је израелска глумица.

Филмографија 

|-
| 1955. || || -{Giv'a 24 Eina Ona}- || Miriam Miszrahi
|-
| 1956. || || -{Donna del giorno, La}- || Anna Grimaldi
|-
| 1959. || Бен Хур || -{Ben-Hur}- || Esther
|-
| 1961. || || -{The Secret Partner}- || Nicole
|-
| 1961. || || -{Atlantide, L'}- || Queen Antinea
|-
| 1962. || || -{Leggenda di Fra Diavolo, La}- || Fiamma
|-
| 1962. || || -{The Interns}- || Dr. Madolyn Bruckner
|-
| 1964. || || -{Ultima carica, L'}- || Claudia
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1931.
Умрли 2021.
Израелске глумице